Molekulska formula -{C15H18O8}- se može odnositi na:

 Bilobalid
 Glikozid p-kumarinske kiseline